Дубовщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дубовщина — деревня в Глубокском районе Витебской области.

Россия 
 Дубовщина — деревня в Гдовском районе Псковской области.